Fritz Redlich ist der Name folgender Personen:

* Fritz Redlich (Wirtschaftshistoriker) (1892–1979), deutsch-amerikanischer Wirtschafts- und Unternehmenshistoriker
 Fritz Redlich (Mediziner) (1910–2004), österreichisch-amerikanischer Mediziner
 Fritz Redlich (Großindustrieller) (1868–1921), Großindustrieller